Talbot Island kan syfta på följande platser:

Australien 

 Boigu Island, ö, Queensland,

Irland 

 Turbot Island, ö, Connacht, County Galway, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Irlandförgreningar